Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla bývalá světová jednička Caroline Wozniacká, která zvolila účast na paralelně probíhajícím Monterrey Open 2016 v Monterrey.

Vítězkou dvouhry se stala 21letá druhá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, jež ve finále zdolala kanadskou turnajovou šestku Eugenii Bouchardovou po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour, když vyhrála čtvrtý finálový duel ze čtyř účastí. V následném vydání žebříčku WTA ze 7. března 2016 dosáhla kariérního maxima, když se poprvé posunula na 14. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2016
Sport v Malajsii v roce 2016